Plusieurs batailles ont eu lieu à Kisangani (anciennement Stanleyville) :
 le , des parachutistes belges libèrent les otages européens des rebelles Simba lors de l'opération Dragon rouge.
 le , la ville est prise par l'AFDL de Kabila lors de la prise de Kisangani.
 en , la ville est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les armées ougandaises et rwandaises, appelés guerre des six jours.

Kisangani